Ива́шкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ивашкин, Александр Васильевич (1948—2014) — российский виолончелист и музыковед.
 Ивашкин, Василий Ильич (1908—1942) — Герой Советского Союза.
 Ивашкин, Владимир Трофимович (род. 1939) — академик РАМН, главный специалист гастроэнтеролог Минздрава России.
 Ивашкин, Павел Алексеевич (1924—?) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Ивашкин, Юрий Алексеевич (1940—2019) — российский учёный.
 Ивашкин-Потапов, Модест Александрович (1842—1917) — командир Собственного Е. И. В. Конвоя, генерал-майор.

 Ивашкина, Анна Поликарповна (1894—1948) — святая Русской православной церкви, исповедница.